

Astronomia
28823 Archibald – asteroide della fascia principale

Onomastica
Archibald – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Arcibaldo

Persone
Adrian Archibald (1969) – pilota motociclistico britannico
Alan Archibald (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
Edward Archibald (1884-1965) – astista canadese
Emanuel Archibald (1994) – lunghista e velocista guyanese
John Archibald (1990) – pistard e ciclista su strada britannico
Julani Archibald (1991) – calciatore nevisiano
Katie Archibald (1994) – pistard e ciclista su strada britannica
Nate Archibald (1948) –  allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense
Raymond Clare Archibald (1875-1955) – matematico canadese naturalizzato statunitense
Robert Archibald (1980-2020) – ex cestista scozzese
Sandy Archibald (1897-1946) – calciatore scozzese, di ruolo centrocampista
Steve Archibald (1956) –  allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo attaccante
Theo Archibald, propr. Theodore Valentine Archibald (1998) – calciatore scozzese
Warren Archibald (1948) – ex calciatore trinidadiano
William Archibald (1912-2001) – fisico canadese

Personaggi immaginari
Nathaniel "Nate" Fitzwilliam Archibald – personaggio della collana di romanzi Gossip Girl e dell'omonima serie televisiva statunitense